

Sciences et techniques 
 (5523) Luminet est un astéroïde de la ceinture principale, baptisé du nom de l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet.

Patronyme 

 Benoît Luminet (1974-), un cycliste français ;
 Jean-Pierre Luminet (1951-), un astrophysicien et écrivain français.

Homonymie